CEP pode significar:
 Cep, instrumento de tortura;
 Cep, município na República Tcheca;

CEP pode ser uma sigla, na ciência ou uso cotidiano, para:
 Circular error probable, medida usada na precisão balística;
 Código de Endereçamento Postal (CEP);
 Controle Estatístico de Processos.

Nomes próprios
CEP pode ser uma sigla, de escolas e de orgão educacionais, para:
 Centre for Economic Performance, departamento de ensino e de pesquisa da London School of Economics and Political Science;
 Centro de Estudos de Pessoal, instituição de ensino e de pesquisa do exército brasileiro;
 Centro de Estudos e de Pesquisas, departamento do Instituto de Ajuda ao Aluno Carente;
 Colégio Estadual do Paraná, escola pública na cidade de Curitiba;
 Consejo de Educación Primaria, órgão da Administración Nacional de Educación Pública do Uruguai; 
 Conselho de Ensino e Pesquisa, órgão superior colegiado da Universidade Federal Fluminense;

CEP pode ser uma sigla, de outros não mencionados acima, para:
 Centro de Estudios Públicos, fundação chilena de pesquisas eleitorais e de opinião;
 Certificat de conformité à la pharmacopée européenne, certificado de controle de qualidade dos medicamentos da União Europeia;
 Conferência Episcopal Portuguesa;
 Corpo Expedicionário Português;
 Crime Empire, grupo de grafiteiros em Oslo;
 CEP, um projeto musical da cantora-compositora e produtora estadunidense Caroline Polachek.

Desambiguações de siglas